De Ironman Hawaï 2009 is een triatlon die op zaterdag 10 oktober 2009 werd gehouden. Het was de 33e editie van de Ironman Hawaï. Deze wedstrijd deed dienst voor het wereldkampioenschap triatlon voor de Ironman Afstand (3,86 km zwemmen - 180,2 km fietsen - 42,195 km hardlopen). De wedstrijd werd georganiseerd door de World Triathlon Corporation (WTC).De start vond plaats op het eiland Hawaï in Kailua-Kona.

In totaal namen er 1778 triatleten deel uit 48 landen. Hiervan finishten er 1653 deelnemers, waarvan 1200 mannen en 453 vrouwen. De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Australiër Craig Alexander. Bij de vrouwen verbeterde Chrissie Wellington het 17 jaar oude parcoursrecord bij de vrouwen. Ze werd hiermee 22e overall tussen de pro mannen en vrouwen. De triatlete Mirinda Carfrae verbeterde met 2:56.51 bij het eerste ironman wereldkampioenschap de snelste looptijd ooit bij de vrouwen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

Handbikes

Minder validen

2009
Triatlon in 2009